Nuffield (Oxfordshire)
 Nuffield (pojazdy)